Парафія 
 Парафія — у християнстві громада, об'єднана довкола певної церкви; церковно-адміністративна організація найнижчого рівня.
 Парафія (адміністративно-територіальна одиниця) — у законодавстві різних країн цивільна адміністративно-територіальна одиниця нижчого рівня.

Див. також 
 Періш